Гарольд Уильям Кун (29 июля 1925 года, Санта-Моника, Калифорния, США — 2 июля 2014 года, Нью-Йорк, США) — известный американский математик, специалист по теории игр. Лауреат премии Джона фон Неймана за 1980 год совместно с Альбертом Таккером и Дэвидом Гэйлом. Заслуженный профессор математики в Принстонском университете, известен как автор теоремы Куна, покера Куна, а также как соавтор условия Куна-Таккера. Дал описание венгерского алгоритма для решения задачи о назначениях. Некоторое время назад, впрочем, было обнаружено, что венгерский алгоритм впервые сформулирован ещё Карлом Густавом Якоби и опубликован посмертно на латинском языке среди прочих его бумаг в 1890 году.

Биография 
Кун родился в Санта-Монике в 1925 году. Всю свою научную жизнь, начиная с аспирантуры, он был тесно связан с Джоном Нэшем. Гарольд Кун сыграл большую роль в привлечении внимания Нобелевского комитета к работам Нэша, за которые он в итоге получил в 1994 году Нобелевскую премию по экономике. Оба они долго и плодотворно сотрудничали с Альбертом Таккером, научным руководителем Нэша. Гарольд был соавтором The Essential John Nash и математическим консультантом в биографическом фильме «Игры разума» (2001), рассказывающем про жизнь Джона Нэша.

Был избран президентом Общества промышленной и прикладной математики (SIAM).

Старший сын, историк Клиффорд Кун (1952—2015), известен стипендией для американского Юга и как собиратель устных историй. Средний, Ник Кун — профессор математики в университете Вирджинии. Младший сын, Джонатан Кун, занимает пост директора отдела искусств и древностей в нью-йоркском Департаменте парков и отдыха.

Умер 2 июля 2014 года.

Библиография 
 
 
 Гильермо Оуэн (2004) IFORS' Operational Research Hall of Fame Гарольд Кун International Transactions in Operational Research 11 (6), 715—718. .
 Гарольд Кун. «Classics in Game Theory.» (Princeton University Press, 1997). .
 Гарольд Кун. «Linear Inequalities and Related Systems (AM-38)» (Princeton University Press, 1956). .
 Гарольд Кун, Альберт Таккер и др. «Contributions to the Theory of Games, I (AM-24).» (Princeton University Press, 1950). .
 Гарольд Кун. Contributions to the Theory of Games, II (AM-28)." (Princeton University Press, 1953). .
 Гарольд Кун. «Lectures on the Theory of Games.» (Princeton University Press, 2003). .
 Гарольд Кун, Сильвия Назар. ''The Essential John Nash'' (Princeton University Press, 2001). .

Примечания

Ссылки 
 (англ.) в проекте «Математическая генеалогия»
 Princeton University Press: The Essential John Nash
 Collaboration with George Dantzig
 Биография Гарольда Куна на сайте Института исследования операций и управленческих наук

Родившиеся в 1925 году
Умершие в 2014 году
Математики XX века
Стипендиаты Гуггенхайма
Преподаватели Принстонского университета
Действительные члены Эконометрического общества
Президенты Общества промышленной и прикладной математики